Hr.Ms. Eland Dubois (1937), een Nederlandse mijnenveger van de Jan van Amstelklasse.
 Hr.Ms. Dubois (1951), een Nederlands fregat van de Van Amstelklasse.